Gânglio pode referir-se a:

 Gânglio nervoso
 Gânglios periféricos
 Gânglio linfático (ou Linfonódo)
 Gânglios da base

Ver também 
 Sistema nervoso
 Centros nervosos
 Nervo vago
 Nervo facial
 Dermátomo

Desambiguação